Guimond est un patronyme français issu du prénom médiéval d'origine germanique Widmund, Wimund.
La forme du normand septentrional est  ou . En Normandie, le patronyme Guimond se rencontre surtout dans l'Orne ainsi qu'au Canada français.

Patronyme 

 Alexis Guimond (1999-), skieur alpin handisport canadien ;
 Claire Guimond (1955-), flûtiste canadienne ;
 Claude Guimond de La Touche (1723-1760), un poète tragique français ;
 Daniel Guimond (1959- ), écrivain et artiste pluridisciplinaire québécois ;
 Ernest Guimond (1897-1977), un acteur québécois ;
 Michel Guimond (1953- ), un avocat et homme politique canadien ;
 .

Prénoms 
 Guimond de Moulins, seigneur normand du  ;
 Guimond d'Aversa († avant 1097), évêque d'Aversa.

Liens externes 

Patronyme normand